Kiliti, az 1968-ban Siófokhoz csatolt Balatonkiliti neve 1922-ig
 Dunakiliti, község Győr-Moson-Sopron megyében